East Troy puede hacer referencia a:

East Troy (Wisconsin)
East Troy (condado de Walworth, Wisconsin)